Zilla puede referirse a:

 Zilla (género), género de la familia Brassicaceae; 
 Zilla (kaiju), segundo daikaijū; o
 Zilla, género de arañas.